Algarve Cup 1996 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den tredje upplagan av turneringen och spelades mellan den 11 och 17 mars 1996 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Norge efter vinst mot Sverige med 4–0 i finalen, och tog sin andra titel totalt.

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Match om tredje plats

Final

Sammanställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst respektive förlust. Matcher som avgjorts under straffsparksläggning räkans som oavgjort.

Källor

Fotnoter

Externa länkar
3rd Algarve Cup 1996

1996 i Portugal
1996
Fotbollsåret 1996